Park Row peut faire référence à :
 Park Row, une rue de Manhattan ;
 Park Row Building ;
 Violence à Park Row, film de Samuel Fuller sorti en 1952.